| mål         = {{#expr:
 13 +
 15 +
 7}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (4:e titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1985 Saudiarabien
| följande    = Syrien 1992
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 1988 var det 5:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Jordanien mellan 8 och 21 juli 1988.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1988
1988 i Jordanien
Internationella fotbollstävlingar i Jordanien